Хартл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хартл, Джеймс (род. 1939) — американский физик, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
 Хартл, Рой (1931—2014) — английский профессиональный футболист, в основном играл на позиции правого защитника.